Selenops longipes est un synonyme attribué à deux espèces de araignées :
 Selenops longipes Petrunkevitch, 1930 est un synonyme de Selenops lindborgi Petrunkevitch, 1926 ;
 Selenops longipes Lawrence, 1940 nec Petrunkevitch, 1930 est un synonyme de Anyphops longipedatus (Roewer, 1955)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Selenopidae